Dopagem pode referir-se a:
Dopagem bioquímica
Dopagem eletrônica
Dopagem sanguínea

Desambiguação